L'Home nou (concepte utòpic).
 Übermensch, el concepte filosòfic del Nietzsche, trauible literalment com a "superhome".
 Home soviètic nou, va imaginar archetype d'ideòlegs Comunistes.
 Hombre nuevo socialista, el concepte d'home nou idealitat pel Che Guevara.
 Novus homo, terme llatí per un home que era primer en el seu familiar de servir en el Senat Romà.